А́уд-Зёйлен () — небольшой город в провинции Утрехт в Нидерландах. Является частью общины Стихтсе-Вехт и располагается примерно в 4 километрах на северо-запад от Утрехта. Входит в число городов, относящихся к .

По переписи 2001 года, Ауд-Зёйлен имел 224 жителя, площадь застройки составляла 0,069 км², включая 84 жилых дома. Вместе с прилегающей сельской местностью население составляет примерно 1350 человек.

В городе протекает река , на которой стоит . , заложенное в последней четверти XVIII века, является одним из первых кладбищ Нидерландов.
На севере города располагаются две мельницы, одна из которых была построена в 1753 году, а другая — в 1830 году. Обе мельницы входят в список  Нидерландов. В этот список входит также историческое здание , первый этаж которого используется в качестве галереи. В здании имения Зёйленбург располагается действующий Зёйленбургский планетарий.

Виды города Ауд-Зёйлен

Примечания 

Города Нидерландов
Утрехт